Sun – wieś w USA, w stanie Luizjana
 sun – jednostka miary
 Sun Kwon – postać z serialu Lost ("Zagubieni")
 Sun Microsystems – nieistniejąca już firma informatyczna
 Sun Records – firma fonograficzna
 The Sun – brytyjski dziennik